La saison 2021-2022 du Championnat de Belgique féminin de handball de deuxième division est la  du Championnat de Belgique féminin de handball de deuxième division, la deuxième plus haute division belge de handball.

Saison régulière

Classement 

|
Légende

|}

Champion

Notes et références

Notes

Références

Sources et liens externes 

2021-2022
Handball F2
Belgique F2